Михаил Савин:
 Савин, Михаил Александрович (1941—2008) — заслуженный тренер России по греко-римской борьбе.
 Савин, Михаил Ксенофонтович (1876—1947) — русский и советский поэт.